Сдержанность (также самообладание) — способность управлять своими действиями, проявлениями эмоций и внутренними побуждениями. Является чертой характера (как привычка «владеть собой»), но термин также применяется к поведению групп людей и государств.

В искусстве сдержанность обозначает внешнюю простоту, отсутствие ярких цветов. Например, чёрный и белый цвета, а также оттенки серого — традиционно считаются сдержанными.

В психологии иногда рассматривается как отрицательное качество (отказ от активности, нежелание принимать участие в социальных взаимодействиях), но традиционно считается добродетелью.
В системе прусских добродетелей добродетель сдержанности () связана с отрицанием самовосхваления («Будь больше, чем кажешься»).

См. также 

 Самоконтроль
 Эмоциональная саморегуляция

Источники 
 
 Статья «Сдержанность» в Психологическом словаре

Черты личности
Добродетели